Personen
 Brianna Rollins (1991), Amerikaans atlete
 Henry Rollins (1961), Amerikaans zanger
 Howard Rollins (1950-1996), Amerikaans acteur
 John Rollins (1975), Amerikaans golfer
 Sonny Rollins (1930), Amerikaans componist

 Overig
 Rollins (Montana), plaats in Montana
 Rollins Band, Amerikaanse band